A Taça CERS de 1989-90 foi a 10.ª edição desta competição.
Os italianos do Seregno Hockey venceram o troféu pela 1.ª vez, derrotando os espanhóis do FC Barcelona na final.

Equipas participantes

Jogos

1.ª Eliminatória

Esquema final

Oitavos-de-final

Quartos-de-final

Meias-finais

Final 

Taça CERS
1990 no desporto